České příjmení Smejkal nosí více různých osobností:

 Bohumil Smejkal (1935–2009) – český houslista a dirigent
 Bohumil Smejkal (fotbalový rozhodčí) (1927–???) – československý fotbalový rozhodčí
 Bohuslav Smejkal (1924–2015) – český knihovník
 Jan Smejkal (* 1946) – český šachista
 Jarmila Smejkalová (1920–1994) – česká herečka
 Jiří Smejkal (1939–2013) – český politik, primátor Ostravy
 Jiří Smejkal (lední hokejista) (* 1996) – český hokejový útočník
 Josefa Smejkalová – česká politička, poúnorová poslankyně za KSČ
 Kateřina Smejkalová (* 1983) – česká miss
 Ladislav Smejkal (1946–2021) – historik, pracovník českolipského muzea
 Michal Smejkal (* 1986) – český fotbalista
 Oldřich Smejkal (1908–1998) – československý politik, poválečný poslanec za sociální demokraty
 Petr Smejkal (* 1972) – český lékař
 Tomáš Smejkal (* 1998) – český fotbalový záložník

podobná příjmení
 Smékal
 Šmejkal